Ruffec (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Ruffec (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes